Allan Starski – scenografo polacco
 Busy Bee Starski – Master of Ceremonies statunitense
 Ludwik Starski – cantautore e sceneggiatore polacco
 Paulina Starski – giurista austriaca